Альстрём, иногда Альстром (Ahlström) — фамилия шведского происхождения.

Известные носители:
 Альстрём, Антти (1827—1896) — финский предприниматель, промышленник.
  (1875—1931) — финский предприниматель, промышленник, сын Антти Альстрёма.
  (род. 1963) — шведская журналистка, писательница.
  (1906—1982) — шведский драматург.
  (1862—1955) — шведский врач-офтальмолог.
  (1905—1990) — шведский врач-патолог.
  (род. 1966) — шведская журналистка.
  (род. 1930) — шведский политик.
 Альстрём, Пер (род. 1961) — шведский орнитолог.
  (род. 1966) — шведский актёр.
  (род. 1952) — шведский футболист.
 Альстрём, Ханна (род. 1981) — шведская актриса.
  (1904—1960) — финский предприниматель, промышленник.
  (1833—1910) — шведский композитор.
  (1805—1857) — шведский композитор.

Другое 
 «Альстрём», или «Альстром» (Ahlstrom) — финская компания (основана Антти Альстрёмом).